Villa triste peut désigner :
Les villas tristes, lieux de détention actifs durant la Seconde Guerre mondiale en Italie.
Villa triste, le roman de Patrick Modiano paru en 1975.